Lee Miller (1907-1977) – fotografa statunitense
Lee Miller (n. 1917) – attore televisivo statunitense
Lee Miller (n. 1983) – calciatore scozzese